Antiope (Amazone), een Amazonenkoningin;
 Antiope (planetoïde), een planetoïde;
 Antiope (Euripides), een tragedie van Euripides;
 Antiope (Eurytos), dochter van Pylo en vrouw van Eurytos;
 Antiope (mythologie), de dochter van koning Nycteus;
 Antiope (Poseidon), dochter van Aiolos en maîtresse van Poseidon;
 Antiope (teletekst), een Franse teletekst-norm.